α-alanina, CH3CH(NH2)COOH
β-alanina, NH2CH2CH2COOH
karbaminian etylu, NH2COOCH2CH3
sarkozyna, CH3NHCH2COOH